Владимир Симагин: Симагин, Владимир Александрович (род. 1974) — депутат Госдумы России шестого созыва от фракции КПРФ.
 Симагин, Владимир Павлович (1919—1968) — советский шахматист.